Бобрик Второй — название населённых пунктов:

Украина 
 Бобрик Второй — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Бобрик Второй — село в Семёновском районе Черниговской области.